Крюа́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Рошмор. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07076.

Климат 
Летом очень тепло, однако когда дуют мистрали, температура может опускаться до 10 °C.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2709 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1702 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1235 были экономически активными, 467 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 1235 активных работали 1115 человек (659 мужчин и 456 женщин), безработных было 120 (44 мужчины и 76 женщин). Среди 467 неактивных 151 человек были учениками или студентами, 127 — пенсионерами, 189 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Аббатство Сент-Мари
 Руины замка Муан, его квадратные башни являются историческим памятником с 3 сентября 1912 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш